El término medida puede referirse a los siguientes artículos:

Artes 
 Caballero a la medida, película mexicana de 1953, protagonizada por Mario Moreno "Cantinflas" y dirigida por Miguel M. Delgado;
 medida, la cantidad de sílabas métricas que compone un verso;
 Medida por medida, una obra de William Shakespeare;
 medidas universales de bastidores, el sistema de numeración internacional para las medidas de largo y ancho del bastidor de un lienzo de pintura;
 La falsa medida del hombre, libro publicado en 1981 por el paleontólogo Stephen Jay Gould, de la Universidad de Harvard.

Economía 
 medida de la pobreza, variable evaluada a través del ingreso per cápita (IPC); si un país tiene un IPC alto, se considera un país rico;

Electrónica 
 diseño a medida, una metodología para el diseño de circuitos integrados que especifica una localización e interconexiones entre ellos para cada transistor individualmente, y define la totalidad de las capas litográficas del dispositivo;

Física 
 dina (símbolo dyn), la unidad de fuerza en el sistema CGS (centímetro, gramo, segundo);
 unidad de medida, una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física;

Leyes, programas y propuestas 
 Medidas prontas de seguridad, poderes de emergencia que habilitan al Poder Ejecutivo de Uruguay a suspender transitoriamente ciertas garantías constitucionales ante casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior;
 Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, ley que regula la actividad urbanística en la Comunidad de Castilla y León;
 Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una ley del ordenamiento jurídico español con carácter de ley orgánica: 1/2004, de 28 de diciembre; abreviada como LIVG o VioGen;
 Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia, un programa de la Unesco que tiene como objetivo garantizar la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de culturas diversas del planeta y la conciencia de su importancia;
 Propuesta de directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (IPRED2), una propuesta de Directiva de la Unión Europea para complementar la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (IPRED);

Derecho internacional 
 Medida de aplicación coactiva del Derecho internacional, impera la autotutela a la hora de aplicar coercitivamente el derecho en la resolución de los conflictos; así, ante la comisión de un ílicito internacional, el infractor es obligado por otro sujeto de derecho internacional que busca la cesación del ilícito y su reparación;

Derecho penal 
 medida de seguridad, la sanción complementaria o sustitutiva de la pena, que el juez puede imponer con efectos preventivos a aquel sujeto que comete un injusto (hecho típico y antijurídico); pero, que de acuerdo con la teoría del delito, al ser inimputable no puede ser culpado por un defecto en su culpabilidad;
 Medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad (Chile), un sistema establecido en la Ley N.º 18216, sobre Medidas Alternativas para el Cumplimiento de Penas Restrictivas o Privativas de Libertad, que permite a los tribunales suspender la ejecución de penas privativas o restrictivas de libertad al momento de imponerlas, cumpliendo ciertos requisitos;

Derecho procesal 
 medida cautelar, la medida dictada mediante providencia judicial, con el fin de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho;
 medida preliminar (preliminary injunction), en el régimen jurídico de Estados Unidos, en los litigios basados en el criterio de "equidad", una medida cautelar dictada por un juzgado o tribunal antes de una determinación definitiva sobre el fondo de la causa, a fin de impedir que una parte siga adelante con una línea de conducta u obligar a una parte a continuar con un curso de conducta hasta que el caso se haya decidido;
 medidas precautorias, actos procesales que pretenden asegurar el resultado práctico de la pretensión, y garantizan la existencia de bienes sobre los cuales haya de cumplirse la sentencia judicial que se dicte en un proceso;
 medidas provisionales o medidas cautelares, disposiciones que las autoridades pueden adoptar en el marco de un procedimiento, de forma provisional y hasta que se dicte sentencia judicial;

Matemáticas 
 espacio de medida, un conjunto para el que se ha definido una σ-álgebra de conjuntos medibles y una función medida concreta que asigna un valor real o medida a cada elemento de la σ-álgebra;
 medida de Haar, en análisis matemático, una manera de asignar un "volumen invariante" a los subconjuntos de grupos topológicos localmente compactos y de definir posteriormente una integral para las funciones sobre esos grupos;
 medida de Mahler de un número algebraico α, la medida de Mahler del polinomio mínimo de α sobre Q;
 medida espectral, en análisis funcional, una aplicación cuyo dominio es una σ-álgebra y cuyos valores son proyecciones autoadjuntas en un espacio de Hilbert;
 medida de neutralidad al riesgo o medida de equivalencia martingala, en matemática financiera, se utiliza para establecer precios de derivados por medio del teorema fundamental del arbitraje financiero, el cual implica que en un mercado completo el precio de un derivado es igual al valor esperado descontado del pago futuro bajo la única medida de neutralidad;
 medidas de dispersión o medidas de variabilidad, en estadística, muestran la variabilidad de una distribución e indican, por medio de un número, si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la media; cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad, y cuanto menor sea, más homogénea será a la media;
 medidas de tendencia central o parámetro de tendencia de centralización, en estadística descriptiva, para describir grupos de diferentes observaciones, resumiendo la información con un solo número;
 nivel de medida o escala de medición de una variable, en matemáticas y estadísticas, una clasificación acordada con el fin de describir la naturaleza de la información contenida dentro de los números asignados a los objetos y, por lo tanto, dentro de una variable;

Geometría 
 politopo de medida, en geometría, un análogo n-dimensional del cuadrado (n=2) y del cubo (n=3);
 problema de la medida de Klee, en geometría computacional, el problema de determinar cuán eficientemente puede calcularse la medida de una unión (multidimensional) de rangos rectangulares;
 Sobre la medida del círculo, un tratado del matemático griego Arquímedes que consta de tres proposiciones;

Teoría de la medida 
 medida de Lebesgue, la forma estándar de asignar una longitud, área o volumen a los subconjuntos de un espacio euclidiano;
 medida de probabilidad, una medida P que asigna a cada conjunto en el σ-álgebra de un espacio muestral, un número en el intervalo [0, 1];
 medida exterior, sobre un cierto conjunto X es una aplicación  que asocia a cada subconjunto E de X un valor comprendido entre 0 e infinito y que satisface tres propiedades;
 teoría de la medida, una rama del análisis que investiga las medidas, funciones medibles e integrales.

Medicina 
 Medida de independencia funcional (MIF), fue diseñado para la valoración de daño cerebral, añadiendo doce áreas más para tener en cuenta también las alteraciones cognitivas y psicosociales.
 Medidas de asociación, en epidemiología, tratan de estimar la magnitud con la que dos fenómenos se relacionan. Dicha asociación no implica necesariamente causalidad.

Medio ambiente 
 Medidas correctoras (medio ambiente), o medidas de atenuación, es una serie de acciones concebidas para corregir impactos o efectos ambientales negativos producto de la implementación de diversos proyectos o práctica de actividades.
 Medidas de control de las inundaciones, son las acciones que se toman para prevenir y evitar las inundaciones y una vez acaecidas las medidas para minimizar los daños.
 Medidas de control de la Vespa velutina, la avispa asiática (vespa velutina) es una especie de avispa de la familia de los véspidos originaria de China.

Organismos, organizaciones e instituciones 
 Comité Internacional de Pesos y Medidas es un organismo creado por la Convención del Metro, en París, en 1875. Su función es asegurar la uniformidad mundial de las unidades de medida, sea por acción directa o presentando propuestas en la CGPM.
 Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia es un foro intergubernamental internacional para mejorar la cooperación para promover la paz, la seguridad y la estabilidad en Asia.
 Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM), es el órgano de decisión de la Convención del Metro, y fue creada en 1875.
 Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en francés Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), es el coordinador mundial de la metrología.

Seguridad 
 Medidas de seguridad antifalsificación del euro, los billetes de Euro tienen incorporadas medidas de seguridad para dificultar la falsificación.
 Seguro a medida es aquel seguro que permite al asegurado diseñar y contratar su póliza de manera personalizada, eligiendo y pagando únicamente por las coberturas que necesita.

Transporte 
 TEU (unidad de medida) (Twenty-foot Equivalent Unit, Unidad Equivalente a Veinte Pies), representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo (buques portacontenedores y terminales portuarios para contenedores) expresada en contenedores.

Unidades de medidas e instrumentos de medición 
 Cadena de medida es una serie de elementos de un instrumento de medida o de un sistema de medida que constituye el camino que recorre la señal de medida desde la entrada hasta la salida.
 Jin (medida) es una unidad de masa tradicional china, que es usada ampliamente en las tiendas y comercios para pesar alimentos.
 Medición, la determinación de la relación entre la dimensión de un objeto y la unidad de medida.
 Medida cónica es un objeto que forma parte del equipamiento de laboratorio, que consiste en una copa cónica con una muesca en la parte superior para permitir el fácil vertido de líquidos, y tiene marcas de graduación para permitir la medición fácil y precisa de los volúmenes de líquido.
 Met (unidad de medida) es la unidad de medida del índice metabólico, se define como la cantidad de calor emitido por una persona en posición sedente por metro cuadrado de piel.
 Talla (medida) o talle, es una medida convencional usada para indicar el tamaño relativo de las prendas de vestir o del calzado.
 Unidades de medida de la industria textil, se utilizan para definir los hilos textiles.
 Vela (medida) es una unidad de medida de iluminancia, aunque no pertenece al Sistema Internacional de Unidades es ampliamente usada en Estados Unidos para fotografía, cine, televisión, conservación luminosa, ingeniería de la construcción, etc.

Unidades de medidas históricas e instrumentos de medida antiguos 
 Alna (medida), antigua medida de longitud, normalmente para paños, de entre medio metro y un metro.
 Antiguas medidas españolas, son medidas de longitud, de superficie, de masa, de capacidad para granos, de capacidad para vinos, y otras medidas, utilizadas antiguamente en España.
 Arroba (unidad de medida), antigua unidad de medida usada en la península ibérica y en América Latina, usada tanto para masa como para volumen.
 Caballería (medida de superficie) fue una medida de superficie utilizada por los españoles y sus colonias (30×61 m aproximadamente, es decir, 1858 m²).
 Carga (medida) es una unidad de medida de volumen equivalente a 4 fanegas. También era utilizada como medida de superficie.
 Groma (instrumento de medida), era el aparato de nivelación esencial de los agrimensores de la antigua Roma.
 Escrúpulo (unidad de medida), utilizada en farmacia para pesar ingredientes de los medicamentos.
 Marjal (medida) es una antigua medida agraria equivalente a 100 estadales granadinos o 5 áreas y 25 centiáreas aproximadamente.
 Mecate (medida), antigua medida de longitud y superficie empleada todavía en algunas zonas rurales de México para medición de terrenos y vías de comunicación.
 Medida del tiempo en el Antiguo Egipto, los egipcios fueron uno de los primeros pueblos en dividir los días en partes iguales, empleando para la medida del tiempo instrumentos como relojes de sol y merjets, unas plomadas utilizadas por los astrónomos del periodo.
 Medidacuartilla fue una unidad de medida de volumen equivalente a la cuarta parte de una fanega.
 Medidas de capacidad romanas, se distinguía entre las unidades de medida de capacidad para líquidos y las utilizadas para áridos (arena, grano, etcétera).
 Medidas y pesos en la Antigua Roma
 Peonía (medida de superficie) fue una medida de superficie utilizada por los españoles, que se repartía entre los soldados de a pie que habían participado en la conquista de un territorio.
 Piedra (unidad china de medida), unidad de masa utilizada históricamente en China.
 Sun (unidad de medida) es una unidad de longitud antiguamente utilizada en Japón.
 Unidades de medida en el Antiguo Egipto, se utilizaron desde las primeras dinastías, fueron medidas de longitud, superficie, volumen, peso y tiempo.
 Unidades de medida obsoletas de Rusia, hasta 1924 se utilizaba un sistema nativo de unidades de peso y medida en el Imperio ruso y en la Unión Soviética. En ese año se adoptó el sistema métrico.
 Unidades de medida de la Antigua Grecia, generalmente, se conformaron de acuerdo a las Unidades de medida en el Antiguo Egipto, y constituyeron luego la base de las Unidades de medida de la antigua Roma.
 Unidades de medida de la Provincia de Avellino, la unidad local de medida de la superficie que se usa en el sector agrario es el "tomolo" o "moggio".

Enlaces externos